Cupa Davis 1982 a fost cea de-a 71-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 26 - 28 noiembrie și a fost câștigată de SUA care a obținut cel de-al 28-lea titlu al său.

Grupa Mondială 1982

Rezultate

Vezi și
Cupa Davis

1982
Cupa Davis